Tullus ist das Cognomen folgender Personen:

 Lucius Volcacius Tullus, römischer Politiker im 1. Jahrhundert v. Chr. 
 Lucius Baebius Tullus, Suffektkonsul 95